Альбе́рт Дина́рович Шари́пов () — российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород». Сын Динара Шарипова.

Карьера 
Родился в Уфе. Начинал карьеру в Тольятти. В 2013 году играл в «Тюмени», а потом провёл сезон в «Томи».

В 2015 году Шарипов подписал контракт с «Рубином». 18 июля в матче против ЦСКА дебютировал в РФПЛ, выйдя на замену Магомеду Оздоеву. В январе 2016 года вновь вошёл в состав томского клуба, но теперь уже на правах аренды.

Достижения 
 «Томь»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2015/16
 «Нижний Новгород»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ : 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»